Томас Браун («Thomas Browne», 1605—1682) — англійський письменник-ерудит.
 Томас Браун («Thomas Brown», 1778—1820) — шотландський філософ.
 Томас Браун (1885—1950) — американський військовик, олімпійський чемпіон.
 Томас Гор Браун («Thomas Gore Browne», 1807—1887) — британський військовий і політичний діяч, 4-й губернатор Нової Зеландії, 2-й губернатор Тасманії.
 Томас Джозеф Браун («Thomas Joseph Brown»; 1796—1880) — англійський єпископ.
 Томас Олстон Браун («Thomas Allston Brown», 1836—1918) — американський театральний критик, історик і агент.
<noinclude>

Див. також 
 Браун
 Томі Браун (значення)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок